Uefacupfinalen 1987 spelades den 6 och 20 maj 1987 mellan IFK Göteborg från Sverige och Dundee United från Skottland. IFK Göteborg vann turneringen för andra gången i klubbens historia, med sammanlagt 2–1.

Första matchen slutade precis som i finalen 1982 1–0 efter att Stefan Pettersson nickat in bollen på hörna i första halvlek. Även i andra matchen tog IFK Göteborg ledningen efter att Lennart Nilsson gjort mål på kontring i första halvlek. Dundee United lyckades sedan kvittera efter att John Clark snurrat undan Mats-Ola Carlsson strax utanför straffområdet och skjutit tätt innanför målvaktens högra stolpe. Detta räckte dock inte för seger.

Matchdetaljer

Match 1

Match 2

Se även 
 Uefacupen 1986/1987

Referenser

Fotnoter

Webbkällor 
 RSSSF - UEFA Cup 1986/87
 RSSSF - IFK Göteborg in Europe 1981-1995

1987 i Sverige
1987 i Storbritannien
Fotbollssäsongen 1986/1987
Dundee United FC
IFK Göteborg
1987
Göteborg under 1980-talet
Internationella sportevenemang i Göteborg
Internationella fotbollstävlingar i Sverige
Internationella fotbollstävlingar i Skottland